

События 

 30-31 мая — победа английского флота над французским в битве при Дамме.
 12 сентября — Битва при Мюре — победа крестоносцев Симона де Монфора над альбигойцами и их союзником — Педро II Арагонским.
 1213—1276 — Король Арагона Хайме I Завоеватель (1208—1276).
 Осень — Чингисхан разделил войско на три части. Одна часть во главе с Джучи, Чагадаем и Угэдеем двинулась на юг, продвинулась до Хонана и захватила 28 городов. Вторая во главе с братьями и полководцами Чингисхана двинулась на восток к морю и захватила провинцию Ляо-си. Третья во главе с Чингисханом и Тулуем двинулась на юго-восток и дошла до моря в Шаньдуне.
 Галицким князем объявил себя боярин Владислав Кормиличич.
 Первое упоминание о городе Речица, Белоруссия.
 Первое упоминание в летописях о городе Кострома.
 От империи Цзинь отпадает созданное Елюем Люгэ киданьское государство Восточная Ляо (1213—1234), ставшего вассалом Монголии.

Правители 
  Государство Корё — Коджон (1213-1259) 
 Грузинское царство — Георгий IV Лаша (1213-1223)
 Восточная Ляо — Елюй Люгэ (1213-1220)
 Империя Цзинь —
 Королевство Арагон — Хайме I  Завоеватель (1213—1276).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1213 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1213 году
 Тамара — царица Грузии.
 Педро II — король Арагона.
 Никита Хониат — византийский историк и писатель.
 Вэй Шао-ван — цзиньский император.

См. также